Brunschwig steht für:
 Brunschwig (Cottbus), vormals Brunschwig am Berge, Brunschwig in der Gasse und Brunschwig Rittergut, historische Gemeinden im heutigen Stadtgebiet von Cottbus
 Brunschwig Holding, Schweizer Modehausgruppe

Brunschwig ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Brunschwig (1901–1969), US-amerikanischer Mediziner
 Henri Brunschwig (1904–1989), französischer Historiker
 Hieronymus Brunschwig (um 1450–um 1512), deutscher Wundarzt sowie Verfasser medizinischer und pharmazeutischer Schriften
 Jacques Brunschwig (1929–2010), französischer Philosophiehistoriker
 Martine Brunschwig Graf (* 1950), Schweizer Politikerin (FDP)

Siehe auch:
 Brunschvig
 Brunswick (Begriffsklärung)
 Brunswig
 Brunsvik
 Brunswik
 Braunschweig (Begriffsklärung)